Fiorenza I Sanudo (?-1371), duquessa de Naxos, filla i successora de Joan I Sanudo el 1362.
 Fiorenza II Sanudo (? - 1437), duquessa de Naxos el 1383 i nominalment fins a la seva mort.